Il gibibit è un'unità di misura dell'informazione o della quantità di dati e fa parte dei vari multipli del bit. 
Il termine deriva dalla contrazione di giga binary digit ed ha per simbolo Gib.

Descrizione

Conversioni 
In bit:
  Gib = 1 tebibit 
  Gib = 1 pebibit
  Gib = 1 exbibit 
  Gib = 1 zebibit 
  Gib = 1 yobibit 

In byte:
 8 Gib = 1 gibibyte 
  Gib = 1 tebibyte
  Gib = 1 pebibyte
  Gib = 1 exbibyte
  Gib = 1 zebibyte
  Gib = 1 yobibyte

Voci correlate 
 Prefissi per multipli binari
 Unità di misura
 Ordini di grandezza dei dati

Unità di informazione